Bundschuh ist:
 Bundschuh, ein historisches Schuhmodell
 ein bayerisches Synonym für den Haferlschuh
 Bundschuh-Genossenschaft Pioniere der Biogas- und Solarenergieerzeugung in Boxberg

Bundschuh, namentlich:
 Bundschuh (Thomatal), Katastralgemeinde von Thomatal im Lungau, Salzburger Land
 Bundschuh (Gemeinde Oftering), Ortsteil von Oftering, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Der Bundschuh, Drama, von Otto Erler
 Der Bundschuh (Zeitschrift), Schriftenreihe vom Museum Innviertler Volkskundehaus, Ried im Innkreis

Bundschuh ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Bundschuh (* 1957), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Claudia Bundschuh, deutsche Pädagogin und Hochschullehrerin
 Dietrich Bundschuh (1930–2022), deutscher Jurist; Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof
 Eva-Maria Bundschuh (* 1941), deutsche Sängerin
 Gerhard Bundschuh (* 1933), deutscher Arzt, Hochschullehrer und Autor
 Grete Bundschuh (* 1920), deutsche Chirurgin
 Jochen Cornelius-Bundschuh (* 1957), deutscher evangelischer Theologe und Landesbischof der Badischen Landeskirche
 Johann Kaspar Bundschuh (1753–1814), deutscher Autor eines ab 1799 erschienenen Lexikons von Franken

 Joseph Konrad Bundschuh (* 1989), deutscher Schauspieler
 Karl Bundschuh (1871–1935), österreichischer Landespolitiker
 Konrad Franz Bundschuh (* 1944), deutscher Sonder- und Heilpädagoge
 Lucas Bundschuh (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Mathilde Bundschuh (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Matthias Bundschuh (* 1966), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Peter Bundschuh (* 1938), deutscher Mathematiker
 Walter Bundschuh († 1998), deutscher Kunstmaler und Werbegrafiker
 Waltraud Bundschuh (1928–2014), deutsche Politikerin (CSU)
 Werner Bundschuh (* 1951), österreichischer Historiker und Gymnasiallehrer

Siehe auch:
 Bundschuh-Bewegung, Familie Bundschuh, Junger Bundschuh